Ariha ist der Name folgender Orte:

 Ariha (Syrien), Stadt in Syrien
 Die arabische Bezeichnung der Stadt Jericho in den Palästinensischen Autonomiegebieten